Elizabeth Monroe ist der Name folgender Personen:
 Elizabeth Kortright Monroe (1768–1830), First Lady der Vereinigten Staaten
 Elizabeth Monroe Boggs (1913–1996), US-amerikanische Chemikerin und Aktivistin